Les Aelii Paeti sont des membres d'une branche de la gens des Aelii.

Aelius Paetus peut désigner :
 Publius Aelius Paetus, consul en 337  et maître de cavalerie en 321  ;
 Lucius Aelius Paetus, édile plébéien en 296  ;
 Caius Aelius Paetus, consul en 286  ;
 Quintus Aelius Paetus, pontife jusqu'en 216  ;
 Publius Aelius Paetus, consul en 201  ;
 Sextus Aelius Paetus Catus, consul en 198  ;
 Quintus Aelius Paetus, consul en 167 .